Ел Хариљал има више значења:

 Ел Хариљал (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Хариљал (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Хариљал (Топија), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Хариљал (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хариљал (Уичапан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Хариљал (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Хариљал (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Хариљал (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Хариљал (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику